El nombre de Diego Arias puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Diego Arias Dávila (m. 1466), político y aristócrata español de origen judeoconverso.
 Diego Arias de Saavedra (m. 1627), militar, poeta y cronista español.
 Diego Arias de Miranda (1845-1929), político español.
 Diego Arias (nacido en 1985), futbolista colombiano.
 Diego Arias Quero (nacido en 1999), futbolista chileno.